Мокіївці:
 Мокіївці — село в Хмельницькій області (Україна)
 Мокіївці — зупинний пункт Південно-Західної залізниці